Сафіна — татарське прізвище.

 Алессандро Сафіна (; * 1963) — італійський тенор.
 Сафіна Алсу Раліфівна (* 1983) — російська естрадна співачка
 Сафіна Дінара Мубінівна (* 1986) — російська тенісистка
 Сафіна Юлія Василівна (* 1950) — радянська гандболістка

татарські прізвища